Осмо Иконен (; 18 апреля 1980, Корпилахти, Финляндия) — финский певец, композитор и мультиинструменталист, неофициальный участник группы Sunrise Avenue (клавишные, бэк-вокал).

Биография 
Родился 18 апреля 1980 года в городе Корпилахти (Korpilahti) в Центральной Финляндии, провел там детство и отучился в школе. Вся его семья была так или иначе связана с музыкой, мама — дирижёр, поэтому, как говорит сам Осмо, другого пути в жизни у него и быть не могло.
Осмо окончил Академию имени Сибелиуса в Хельсинки по классу виолончели. Но за наличием большого рвения и огромного таланта научился играть ещё и на фортепиано, скрипке, на гитаре и на бас-гитаре, ударных, да к тому же на разного рода перкуссиях и губной гармонике. Владеет техникой битбокса.
Его первый сольный альбом «Stories From The Within» вышел в мае 2008 года, записал он его сам и самостоятельно занимался продюсированием, как и по сей день.
В 2009 году Осмо участвовал в финском отборочном туре Евровидения с жизнеутверждающей композицией «Heaven or Hell», но по непонятным причинам в полуфинал не прошёл.
В следующем 2010 году выпустил второй студийный альбом «Heaven or hell is just a state of mind» и даже умудрился съездить в небольшой тур по Германии. А летом 2011 года принял участие в Крымском музыкальном фестивале.

Помимо своего сольного творчества он сотрудничает со многими финскими музыкантами, такими как Alx Smith, Anna Abreu, Petteri Sariola, играет на басу в семейном джаз-бэнде The Northern Governors. Немаловажно, что сильно поспособствовала продвижению его карьеры работа с Sunrise Avenue, в составе которых он путешествует по Европе и по совместительству блестяще играет на клавишах.
Осмо Иконен — профессиональный музыкант высокого уровня, обладающий восхитительным импровизационным мастерством, преданный и страстно любящий своё дело.

Примечания 

Музыканты Финляндии
Певцы и певицы Финляндии
Sunrise Avenue